En droit civil, l'acte authentique est un document reçu par un officier public compétent qui fait foi de son contenu en raison des formalités légales qu'il respecte.

Droit français

Droit québécois 

En droit québécois, l'acte authentique est décrit et défini aux articles 2813 à 2821 du Code civil du Québec.

Notes et références 

Droit civil